Black Peaks steht für:

 Black Peaks (Band), englische Progressive-Rock-Band

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Black Peaks (Brewster County, Texas)
 Black Peaks (Presidio County, Texas)

Siehe auch:
 Black Peak